Il doppio maschile del Canada Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Lareau e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Lareau ha fatto coppia con Justin Gimelstob, ma ha perso nel 1º turno contro Mark Knowles e Brian MacPhie.

Nestor ha fatto coppia con Sandon Stolle, ma ha perso nel 1º turno contro Jan-Michael Gambill e Simon Larose.

Jiří Novák e David Rikl hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3, Donald Johnson e Jared Palmer.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (secondo turno)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (finale)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno) 
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno) 
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2001
ATP Tour 2001